Zielina ist der polnische Name des oberschlesischen Ortes Zellin und der Familienname folgender Personen:
 Anita Zielina (* 1980), österreichische Journalistin
 Werner Zielina, Bundesvorsitzender der Vereinigung Luftfahrt